Jörg Friedrich (historicus) (1944), Duits historicus vooral bekend van zijn werken over de Tweede Wereldoorlog
 Jörg Friedrich (roeier) (1959), Oost-Duits roeier